Steinberg puede referirse a:

Diversas localidades en Alemania, Austria y Noruega.
La empresa alemana Steinberg, dedicada a software y hardware musical.

Varias personalidades han llevado además este apellido:
Maximilian Steinberg (1883-1946), compositor lituano.
William Steinberg (1899-1978), director de orquesta alemán.
Saul Steinberg (1913-99), historietista e ilustrador estadounidense.
Robert Steinberg (n. 1922), matemático rumano-estadounidense.
Elliot Easton (n. 1953), nacido como Elliot Steinberg, guitarrista estadounidense.

Véase también Steimberg